kapa – szata liturgiczna
 kapa (zejściówka) – zejście prowadzące do pomieszczeń znajdujących się pod pokładem na jednostce pływającej
 kapa – ozdobna narzuta (okrycie) na łóżko
 Kapa – skała w rezerwacie Diable Skały w Bukowcu
 Kapa – skała w gminie Korzenna, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim
 Kapa – skała w miejscowości Podzamcze, gminie Ogrodzieniec, powiecie zawierciańskim, województwie śląskim